Herring Island ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Herring Island (Antarktika)

in Australien:
 Herring Island (Victoria)

in den Vereinigten Staaten:
 Herring Island (Queen Anne's County, Maryland)
 Herring Island (Talbot County, Maryland)
 Herring Island (Elk River), Maryland
 Herring Island (New Jersey)
 Herring Island (Virginia)